

Geografie 
 Zoom (beek), beek in de provincie Noord-Brabant
 Zoom (Gelderland), buurtschap in de gemeente Nunspeet
 Somme (rivier), in het Vlaams: Zoom, rivier in Noordwest-Frankrijk (Hauts-de-France)
 Brabantse Wal, ook wel Zoom genoemd, een streek in het westen van de provincie Noord-Brabant
 Zoomvegetatie, een begroeiing van kruiden bij de randen van bossen en/of struwelen

Muziek 
 Zoom (Commodores), nummer van The Commodores
 Zoom (The Temptations), nummer van The Temptations
 Zoom (Fat Larry's Band), nummer van Fat Larry's Band
 Zoom (Electric Light Orchestra), album van the Electric Light Orchestra

Film 
 Zoom (film), een Amerikaanse film uit 2006 onder regie van Peter Hewitt
 Zoom (2015), een Canadese film uit 2015 onder regie van Pedro Morelli

Bedrijven en communicatie 
 Zoom Video Communications, Amerikaans softwarebedrijf en producent van Zoom, een internetplatform voor videobellen
 Zoom Airlines, Canadese luchtvaartmaatschappij
 Zoom Airways, Bengalese luchtvaartmaatschappij
 Zoom (televisieprogramma), jeugdjournaal van VTM
 Zoom.nl, Nederlands tijdschrift

Anders 
 Zoom (heraldiek), ander woord voor schildzoom of boordsel
 Zoom (textiel), rand van een kledingstuk
 Zoomobjectief (populaire naam ook zoomlens), een objectief met verstelbare brandpuntsafstand op een camera
 Zoom!, computerspel
 Staartzoom van een vis of amfibie

Zie ook 
 De Zoom (doorverwijspagina)